Pink henviser til flere artikler:

 Pink (farve)
 Pink – Amerikansk sangerinde